S62, S-62 ou S.62 peut faire référence à :

Code postal 
  pour Rotherham.

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la classe Sindhughosh de la Marine indienne ;
 , un hydravion de reconnaissance maritime italien ;
 Sikorsky S-62, hélicoptère amphibie américain ;
 Tonina (S-62), un sous-marin de la marine espagnole.

Sciences 
Astronomie
 S62, étoile proche de Sagittaire A* (le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée).

Chimie
 S62 : En cas d’ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette., phrase de sécurité.

Médecine
 Fracture au niveau du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Automobile
 , version BMW Motorsport du moteur M62 V8.

Bus
  ;
  desservant .

Chemin de fer
  Ligne S62 du Réseau express régional de Charleroi en Belgique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres